Szilágyi Ferenc (1762–1828) református teológiai tanár
 Szilágyi Ferenc (1797–1876) történész, tanár, újságíró, az MTA levelező tagja
 Szilágyi Ferenc (1833–1907) pápai plébános, esztergomi apát-kanonok
 Szilágyi Ferenc (1895–1967) hivatalnok, fordító, író, szerkesztő
 Szilágyi Ferenc (1925–2010) erdélyi operaénekes
 Szilágyi Ferenc (1928–2010) nyelvész, irodalomtörténész, egyetemi tanár
 Szilágyi Ferenc (1952) sportlövő